Миролю́бовка (; до 2016 г. Радя́нское, до 1922 г. Чехо́вичи) — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области Украины с 2020 Белозерской общине Херсонского района.

Ему подчинены:
 посёлок Дослидное,
 посёлок Мирное
 посёлок Молодецкое
 село Грозовое
 село Парышево

История 
Село основали в начале XX в. крестьяне-переселенцы из близлежащих сел Станислава и Широкой Балки. До 1922 года населенный пункт именовался Чеховичи, по фамилии помещика Кирилла Адамовича Чеховича. В 1922 г. на базе двух помещичьих хозяйств создан совхоз «Радянська земля», от которого и населенный пункт получил название Радянское. С март 2022 по октябрь 2022 находила́сь под контролем ВС РФ.
10 ноября 2022 года, село было освобождено от русских окупантов, 28-мой отдельной  механизированной  бригадой ВСУ.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1543 человека. Почтовый индекс — 75014. Телефонный код — 5547. Код КОАТУУ — 6520385801.

Местный совет 
75014, Херсонская обл., Белозёрский р-н, пос. Миролюбовка, ул. Зелёная, 24

Ссылки 
 Радянское на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Белозёрского района
Переименованные населённые пункты Украины